Osoby o tym nazwisku:
 Tadeusz Chwałka − polski działacz związkowy

Miejscowości o tej nazwie:
 Chwałka − osada leśna w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim